Джеймс Райли:
 Райли, Джеймс Уиткомб (1849—1916) — американский писатель, автор бестселлеров.
 Райли, Джеймс Фрэнсис (род. 1954) — американский астронавт.